Le nom propre Hemispheres peut renvoyer à :
Hemispheres, le magazine inflight de la compagnie aérienne américaine United Airlines.
Hemispheres, un album du groupe de musique canadien Rush.

Voir aussi
Hémisphère.